Metsküla kan syfta på följande platser:

Estland 

 Metsküla Oja, å, Ida-Virumaa, 
 Metsküla, Ösel, Leisi kommun, 
 Metsküla, Viljandimaa, Suure-Jaani kommun, 
 Derskogen eller Stora Derskogen, estniska: Metsküla, by i Nuckö kommun, Läänemaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar